Case Ricci ima više značenja:
 Case Ricci, Forlì-Cesena
 Case Ricci, Frosinone